Аляскацефал (, буквально «голова из Аляски») — род динозавров из семейства пахицефалозаврид, включающий один вид — Alaskacephale gangloffi. Обитали в верхнемеловую эпоху (кампан) на территории современного штата Аляcки (США).

История исследований 
Голотип UAMAK-493-V-001 был найден R. A. Gangloff, A. R. Fiorillo, D. W. Norton в 2005 году в  (Аляска) и описан как неизвестный пахицефалозаврид, возможно являющийся пахицелозавром. Окаменелость головы включает квадратную кость со швом, аналогичную ранее описанному пахицелозавру. Позже Робертом Салливан высказал мнение, что этот «шов» — отличительный признак аляскоцефала от пахицелозавра, поэтому образец UAMAK-493-V-001 не может принадлежать в пахицелозавру, несмотря на остальные объединяющие признаки.

Аляскацефал был выделен в отдельный род Салливаном в 2006 году и получил название по штату Аляске, где были найдены окаменелости. Видовое название gangloffi дано в честь палеонтолога Роланда Ганглоффа, руководителя группы, нашедшей голотип.

По размерам найденной окаменелости можно предположить, что аляскацефал был примерно в 2 раза меньше пахицефалозавра.

Примечания 

Пахицефалозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2006 году
Ганглофф, Роланд